Kwik steht für
 Kwik (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Quicka, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kwik, ein Automodell der 1930er-Jahre des niederländischen Herstellers M. Gatsonides

 Kwik Media, ein Programm zur Anzeige/Verwaltung von Fotos und Multimediainhalten der Nero AG
 Kwik-E-Marts, ein Supermarkt in der US-amerikanischen Fernsehserie Die Simpsons

Siehe auch

 K-Kwik, ein Spitzname des US-amerikanischen Wrestlers und Rappers R-Truth
 KVIK Hockey Arena
 Kwick
 Quik
 Quick